Alter Hafen steht für:

Hafenanlagen in Deutschland:
 Alter Hafen (Bremerhaven)
 Alter Hafen (Wismar)
 Alter Hafen (Würzburg)
Weitere;
 Alter Hafen Kaunas, Litauen
 Alter Hafen (Marseille), Frankreich
 Alter Hafen (Montreal), Kanada
 Alter Hafen in Triest, siehe Hafen Triest #Alter Hafen, Italien
 Alter Hafen (Portsoy), Schottland

Siehe auch:
 Vieux-Port de La Rochelle, Hafen in La Rochelle, Frankreich
 Porto Antico, Häfen in Italien
 Old Harbour, Ort in Jamaika